Lufeng, kan syfta på:

Kina
Lufeng – ett härad i Yunnan-provinsen i sydvästra 
Lufeng – en stad på häradsnivå i Guangdong-provinsen
 Lufeng (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 24,95, long 116,51)

WP:Projekt Kina